Хамер — .

Фамилия 
 Хамер, Бент (род. 1956) — норвежский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Хамер, Густаво (род. 1997) — нидерландский футболист, играющий на позиции полузащитника.

См. также 
 Хамер-банна
 Хаммер
 Гамер
 Камер
 Хеймер
</noinclude>